Volkswagen Jetta er en bilmodel fra Volkswagen. Femte generation kom på markedet i 2005.

Modellen er ligesom sine forgængere baseret på platformen fra Volkswagen Golf.

Motorprogrammet omfatter de fleste af motorerne fra Golfen. Mindste motor er en benzinmotor på 1,6 liter med 102 hk, mens topmodellen er forsynet med samme 2,0-liters turbobenzinmotor med 200 hk som Golf GTI. Dieselprogrammet starter med en 1,9-liters TDI-motor med 105 hk og omfatter desuden 2,0-liters TDI-motorer med 140 og 170 hk, som i 2008 fik commonrail- i stedet for pumpe/dyse-indsprøjtning. Et år senere blev 1,9 TDI erstattet af 1,6 TDI med samme effekt.

På den fabrik i Puebla i Mexico, hvor Jettaen produceres, produceres også stationcarudgaven af Volkswagen Golf, kaldet Volkswagen Golf Variant. I USA sælges den model som Volkswagen Jetta SportWagen.

Tekniske specifikationer

Fodnoter

Eksterne kilder/henvisninger 

 Officielt websted

5
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2005
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne